20-й Чемпионат Украины по футболу среди представителей Второй лиги стартовал 23 июля 2011 года.

Группа «А»

географическое распределение команд

Турнирная таблица

Группа «Б»

географическое распределение команд

Турнирная таблица

Игра за титул чемпиона второй лиги 2011—2012 
Победители каждой из групп встретились для определения чемпиона второй лиги. Матч состоялся 2 июня 2012 года в 17:00 на стадионе «Локомотив», в городе Полтава.

Стыковые матчи за место в Первой лиге

Регламент 
В сезоне 2011/2012 годов по регламенту (ст.13, п.3—5) победители групп второй лиги выходят в Первую лигу напрямую, две последние команды Первой лиги опускаются во вторую напрямую, а 16-я команда первой лиги и две команды, которые заняли вторые места в группах второй лиги, принимают участие в стыковых матчах, победитель которых получает место в Первой лиге следующего сезона.

В первом матче играют между собой команды, которые заняли вторые места в группах второй лиги. Во втором матче победитель первого матча играет с шестнадцатой командой Первой лиги. Победитель второго матча получает место в Первой лиге сезона 2012/2013. Оба матча проходят на нейтральном поле.

Первый матч 

Авангард вышел в следующий этап.

Второй матч 

МФК «Николаев» остался в Первой лиге. Однако, в результате отказа клуба
первой лиги Нива (Винница) от участия в сезоне 2012/2013, Авангард также принял участие в первой лиге.

Примечания 

Вторая лига Украины по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2011/2012
Футбол на Украине в сезоне 2011/2012